Rebrow ist der Familienname folgender Personen:

 Artjom Rebrow (* 1984), russischer Fußballtorwart

 Serhij Rebrow (* 1974), ukrainischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ivan Rebroff (1931–2008), deutscher Sänger